Gmina Wierzbica bezeichnet Landgemeinden in Polen:
 Gmina Wierzbica (Powiat Chełmski), eine Gemeinde im Powiat Chełmski der Woiwodschaft Lublin
 Gmina Wierzbica, eine Gemeinde im Powiat Radomski der Woiwodschaft Masowien; siehe Wierzbica (Powiat Radomski)